Arita (Saga), een gemeente in de Japanse prefectuur Saga
Arita (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de dikkopjes